Poison Ivy peut désigner :
 Poison ivy, ou sumac grimpant, une plante vénéneuse répandue en Amérique du Nord ;
 Poison Ivy, un personnage de comics, adversaire de Batman ;
 Poison Ivy, guitariste américaine, cofondatrice des Cramps ;
 Poison Ivy, une chanson du groupe américain The Coasters en 1959 ;
 Poison Ivy (Fleur de Poison), un film de Katt Shea, sorti en 1992 ;
 Poison Ivy, un album de bande dessinée la série Pin-Up, paru en 1995 (c'est également le titre du comic-strip fictif autour duquel tournent les premiers albums de la série) ;
Poison Ivy, une mixtape du rappeur suédois Yung Lean, sorti le  ;
 Poison Ivy II: Lily (Fleur de poison 2 : Lily), un film d'Anne Goursaud, sorti en 1996 ;
 Poison Ivy League, une chanson interprétée par Elvis Presley.

Homonymie de titre